Naajarsuatsiaat bezeichnet:
 Naajarsuatsiaat (Insel), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Naajarsuatsiaat (Sund), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland